Pessoas
 Hunter Davies
 Hunter S. Thompson 

Localidades nos Estados Unidos
 Hunter (Arkansas)
 Hunter (Dacota do Norte) 
 Hunter (Kansas)
 Hunter (Ohio)
 Hunter (Oklahoma) 
 Hunter (Tennessee)

Localidades no Peru
 Jacobo Hunter (distrito)

Outros
 Supernatural (série) - Termo dedicado aos Fãs da Serie Americana de Terror, drama e suspense, "Supernatural"
 Hunter (série) - uma série policial americana estrelada pelo ex-jogador de futebol americano Fred Dryer
 Hunter (canção de Björk)
 Hunter (canção de Dido)
 Hunter: The Reckoning - um jogo de RPG
 Hunter (1976) - uma série de TV americana estrelada por James Franciscus
Ou ainda:
 Hunter X Hunter - uma série de mangá e de anime do autor Yoshihiro Togashi

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos